Liu Qi är ett namn som kan syfta på:

Liu Qi (kejsare), den sjätte kejsaren av Handynastin.
Liu Qi (De tre kungadömena), Liu Biaos äldste son.
Liu Qi (politiker), en kinesisk politiker, född 1942.
Liu Qi, en kinesisk politiker, född 1957.